Ernest Adam (politicus), industrieel en politicus voor de PSC
 Ernest Adam (syndicalist), syndicalist en politicus voor de BWP